Der (105,40,15)-Blockplan ist ein spezieller symmetrischer Blockplan. Um ihn konstruieren zu können, musste dieses kombinatorische Problem gelöst werden: eine leere 105×105-Matrix wurde so mit Einsen gefüllt, dass jede Zeile der Matrix genau 40 Einsen enthält und je zwei beliebige Zeilen genau 15 Einsen in der gleichen Spalte besitzen (nicht mehr und nicht weniger). Das klingt relativ einfach, ist aber nicht trivial zu lösen. Es gibt nur gewisse Kombinationen von Parametern (wie hier v = 105, k = 40, λ = 15), für die eine solche Konstruktion überhaupt machbar ist. In dieser Übersicht sind die kleinsten solcher (v,k,λ) aufgeführt.

Eigenschaften 
Dieser symmetrische Blockplan hat die Parameter v = 105, k = 40, λ = 15 und damit folgende Eigenschaften:
 Er besteht aus 105 Blöcken und 105 Punkten.
 Jeder Block enthält genau 40 Punkte.
 Je 2 Blöcke schneiden sich in genau 15 Punkten.
 Jeder Punkt liegt auf genau 40 Blöcken.
 Je 2 Punkte sind durch genau 15 Blöcke verbunden.

Existenz und Charakterisierung 
Es existieren mindestens vier nichtisomorphe 2-(105,40,15)-Blockpläne. Diese Lösungen sind:
 Lösung 1 (dual zur Lösung 2) mit der Signatur 50·1, 50·2/1, 5·10. Sie enthält 5460 Ovale der Ordnung 2.
 Lösung 2 (dual zur Lösung 1) mit der Signatur 50·1, 50·2/3, 5·10. Sie enthält 5460 Ovale der Ordnung 2.
 Lösung 3 (dual zur Lösung 4) mit der Signatur 100·2, 5·20. Sie enthält 5460 Ovale der Ordnung 2.
 Lösung 4 (dual zur Lösung 3) mit der Signatur 50·3, 5·10, 50·24. Sie enthält 5460 Ovale der Ordnung 2.

Liste der Blöcke 
Hier sind alle Blöcke dieses Blockplans aufgelistet; zum Verständnis dieser Liste siehe diese Veranschaulichung
 Lösung 1
  1  7 11 14 18 20 23 25 26 29 31 32 35 38 44 45 49 50 53 59 61 62 65 66 67 68 71 72 73 76 77 80 82 85 87  89  90 102 104 105
  1  8 12 15 16 19 21 24 27 30 31 32 33 39 41 45 46 50 54 60 61 62 63 67 68 69 72 73 74 76 77 78 81 83 86  88  90 101 103 105
  1  9 11 13 17 20 22 25 26 28 32 33 34 40 41 42 46 47 55 56 62 63 64 68 69 70 73 74 75 77 78 79 82 84 86  87  89 101 102 104
  1 10 12 14 16 18 21 23 27 29 33 34 35 36 42 43 47 48 51 57 63 64 65 66 69 70 71 74 75 78 79 80 83 85 87  88  90 102 103 105
  1  6 13 15 17 19 22 24 28 30 31 34 35 37 43 44 48 49 52 58 61 64 65 66 67 70 71 72 75 76 79 80 81 84 86  88  89 101 103 104
  2  6  9 12 16 19 23 25 28 30 33 36 37 40 43 49 50 54 55 56 57 60 64 66 67 70 71 72 73 76 77 78 82 84 85  87  90  92  94  95
  2  7 10 13 17 20 21 24 26 29 34 36 37 38 44 46 50 51 55 56 57 58 65 66 67 68 72 73 74 77 78 79 81 83 85  86  88  91  93  95
  2  6  8 14 16 18 22 25 27 30 35 37 38 39 45 46 47 51 52 57 58 59 61 67 68 69 73 74 75 78 79 80 81 82 84  87  89  91  92  94
  2  7  9 15 17 19 21 23 26 28 31 38 39 40 41 47 48 52 53 58 59 60 62 68 69 70 71 74 75 76 79 80 82 83 85  88  90  92  93  95
  2  8 10 11 18 20 22 24 27 29 32 36 39 40 42 48 49 53 54 56 59 60 63 66 69 70 71 72 75 76 77 80 81 83 84  86  89  91  93  94
  3  8 10 11 14 17 21 24 28 30 34 35 38 41 42 45 48 54 55 56 57 58 61 62 65 69 71 72 75 76 77 78 87 89 90  92  95  97  99 100
  3  6  9 12 15 18 22 25 26 29 31 35 39 41 42 43 49 51 55 57 58 59 61 62 63 70 71 72 73 77 78 79 86 88 90  91  93  96  98 100
  3  7 10 11 13 19 21 23 27 30 31 32 40 42 43 44 50 51 52 58 59 60 62 63 64 66 72 73 74 78 79 80 86 87 89  92  94  96  97  99
  3  6  8 12 14 20 22 24 26 28 32 33 36 43 44 45 46 52 53 56 59 60 63 64 65 67 73 74 75 76 79 80 87 88 90  93  95  97  98 100
  3  7  9 13 15 16 23 25 27 29 33 34 37 41 44 45 47 53 54 56 57 60 61 64 65 68 71 74 75 76 77 80 86 88 89  91  94  96  98  99
  4  8 10 13 15 16 19 22 26 29 34 35 39 40 43 46 47 50 53 56 57 58 61 62 63 66 67 70 74 76 77 80 92 94 95  97 100 102 104 105
  4  6  9 11 14 17 20 23 27 30 31 35 36 40 44 46 47 48 54 57 58 59 62 63 64 66 67 68 75 76 77 78 91 93 95  96  98 101 103 105
  4  7 10 12 15 16 18 24 26 28 31 32 36 37 45 47 48 49 55 58 59 60 63 64 65 67 68 69 71 77 78 79 91 92 94  97  99 101 102 104
  4  6  8 11 13 17 19 25 27 29 32 33 37 38 41 48 49 50 51 56 59 60 61 64 65 68 69 70 72 78 79 80 92 93 95  98 100 102 103 105
  4  7  9 12 14 18 20 21 28 30 33 34 38 39 42 46 49 50 52 56 57 60 61 62 65 66 69 70 73 76 79 80 91 93 94  96  99 101 103 104
  5  6  9 13 15 18 20 21 24 27 33 39 40 44 45 48 51 52 55 56 57 60 61 62 63 66 67 68 71 72 75 79 82 84 85  97  99 100 102 105
  5  7 10 11 14 16 19 22 25 28 34 36 40 41 45 49 51 52 53 56 57 58 62 63 64 67 68 69 71 72 73 80 81 83 85  96  98 100 101 103
  5  6  8 12 15 17 20 21 23 29 35 36 37 41 42 50 52 53 54 57 58 59 63 64 65 68 69 70 72 73 74 76 81 82 84  96  97  99 102 104
  5  7  9 11 13 16 18 22 24 30 31 37 38 42 43 46 53 54 55 58 59 60 61 64 65 66 69 70 73 74 75 77 82 83 85  97  98 100 103 105
  5  8 10 12 14 17 19 23 25 26 32 38 39 43 44 47 51 54 55 56 59 60 61 62 65 66 67 70 71 74 75 78 81 83 84  96  98  99 101 104
  1  6  7 10 14 15 18 23 29 30 32 38 40 41 44 46 49 53 55 57 60 67 69 70 72 74 75 84 86 87 88 91 92 95 96  97 100 101 102 103
  1  6  7  8 11 15 19 24 26 30 33 36 39 42 45 47 50 51 54 56 58 66 68 70 71 73 75 85 87 88 89 91 92 93 96  97  98 102 103 104
  1  7  8  9 11 12 20 25 26 27 34 37 40 41 43 46 48 52 55 57 59 66 67 69 71 72 74 81 88 89 90 92 93 94 97  98  99 103 104 105
  1  8  9 10 12 13 16 21 27 28 35 36 38 42 44 47 49 51 53 58 60 67 68 70 72 73 75 82 86 89 90 93 94 95 98  99 100 101 104 105
  1  6  9 10 13 14 17 22 28 29 31 37 39 43 45 48 50 52 54 56 59 66 68 69 71 73 74 83 86 87 90 91 94 95 96  99 100 101 102 105
  2  9 10 11 12 15 19 20 23 28 33 35 37 43 45 46 49 51 54 62 65 72 74 75 77 79 80 81 82 83 89 91 92 93 96  97 100 101 102 105
  2  6 10 11 12 13 16 20 24 29 31 34 38 41 44 47 50 52 55 61 63 71 73 75 76 78 80 82 83 84 90 92 93 94 96  97  98 101 102 103
  2  6  7 12 13 14 16 17 25 30 32 35 39 42 45 46 48 51 53 62 64 71 72 74 76 77 79 83 84 85 86 93 94 95 97  98  99 102 103 104
  2  7  8 13 14 15 17 18 21 26 31 33 40 41 43 47 49 52 54 63 65 72 73 75 77 78 80 81 84 85 87 91 94 95 98  99 100 103 104 105
  2  8  9 11 14 15 18 19 22 27 32 34 36 42 44 48 50 53 55 61 64 71 73 74 76 78 79 81 82 85 88 91 92 95 96  99 100 101 104 105
  3  8 14 15 16 17 20 24 25 28 31 34 38 40 42 48 50 51 54 57 59 60 67 70 77 79 80 81 82 85 86 87 88 94 96  97  98 101 102 105
  3  9 11 15 16 17 18 21 25 29 32 35 36 39 43 46 49 52 55 56 58 60 66 68 76 78 80 81 82 83 87 88 89 95 97  98  99 101 102 103
  3 10 11 12 17 18 19 21 22 30 31 33 37 40 44 47 50 51 53 56 57 59 67 69 76 77 79 82 83 84 88 89 90 91 98  99 100 102 103 104
  3  6 12 13 18 19 20 22 23 26 32 34 36 38 45 46 48 52 54 57 58 60 68 70 77 78 80 83 84 85 86 89 90 92 96  99 100 103 104 105
  3  7 13 14 16 19 20 23 24 27 33 35 37 39 41 47 49 53 55 56 58 59 66 69 76 78 79 81 84 85 86 87 90 93 96  97 100 101 104 105
  4  8 13 19 20 21 22 25 29 30 31 34 36 39 43 45 47 53 55 57 59 60 62 64 65 72 75 81 82 85 86 87 90 91 92  93  99 101 102 103
  4  9 14 16 20 21 22 23 26 30 32 35 37 40 41 44 48 51 54 56 58 60 61 63 65 71 73 81 82 83 86 87 88 92 93  94 100 102 103 104
  4 10 15 16 17 22 23 24 26 27 31 33 36 38 42 45 49 52 55 56 57 59 61 62 64 72 74 82 83 84 87 88 89 93 94  95  96 103 104 105
  4  6 11 17 18 23 24 25 27 28 32 34 37 39 41 43 50 51 53 57 58 60 62 63 65 73 75 83 84 85 88 89 90 91 94  95  97 101 104 105
  4  7 12 18 19 21 24 25 28 29 33 35 38 40 42 44 46 52 54 56 58 59 61 63 64 71 74 81 84 85 86 89 90 91 92  95  98 101 102 105
  5  9 10 13 18 24 25 26 27 30 33 35 36 39 41 44 48 50 52 62 64 65 67 69 70 77 80 81 82 83 86 87 90 91 92  95  96  97  98 104
  5  6 10 14 19 21 25 26 27 28 31 34 37 40 42 45 46 49 53 61 63 65 66 68 70 76 78 82 83 84 86 87 88 91 92  93  97  98  99 105
  5  6  7 15 20 21 22 27 28 29 32 35 36 38 41 43 47 50 54 61 62 64 66 67 69 77 79 83 84 85 87 88 89 92 93  94  98  99 100 101
  5  7  8 11 16 22 23 28 29 30 31 33 37 39 42 44 46 48 55 62 63 65 67 68 70 78 80 81 84 85 88 89 90 93 94  95  96  99 100 102
  5  8  9 12 17 23 24 26 29 30 32 34 38 40 43 45 47 49 51 61 63 64 66 68 69 76 79 81 82 85 86 89 90 91 94  95  96  97 100 103
  1  3  4  6  7  9 10 13 14 17 18 22 23 28 29 31 33 34 36 39 51 54 60 61 63 67 69 72 74 76 78 81 82 85 89  92  93  97  98 104
  1  3  4  6  7  8 10 14 15 18 19 23 24 29 30 32 34 35 37 40 52 55 56 62 64 68 70 73 75 77 79 81 82 83 90  93  94  98  99 105
  1  3  4  6  7  8  9 11 15 19 20 24 25 26 30 31 33 35 36 38 51 53 57 63 65 66 69 71 74 78 80 82 83 84 86  94  95  99 100 101
  1  3  4  7  8  9 10 11 12 16 20 21 25 26 27 31 32 34 37 39 52 54 58 61 64 67 70 72 75 76 79 83 84 85 87  91  95  96 100 102
  1  3  4  6  8  9 10 12 13 16 17 21 22 27 28 32 33 35 38 40 53 55 59 62 65 66 68 71 73 77 80 81 84 85 88  91  92  96  97 103
  2  4  5  8  9 11 12 14 15 18 19 22 23 27 28 31 34 36 38 39 41 44 56 58 65 66 68 72 74 77 79 84 86 87 90  94  97  98 102 103
  2  4  5  9 10 11 12 13 15 19 20 23 24 28 29 32 35 37 39 40 42 45 57 59 61 67 69 73 75 78 80 85 86 87 88  95  98  99 103 104
  2  4  5  6 10 11 12 13 14 16 20 24 25 29 30 31 33 36 38 40 41 43 58 60 62 68 70 71 74 76 79 81 87 88 89  91  99 100 104 105
  2  4  5  6  7 12 13 14 15 16 17 21 25 26 30 32 34 36 37 39 42 44 56 59 63 66 69 72 75 77 80 82 88 89 90  92  96 100 101 105
  2  4  5  7  8 11 13 14 15 17 18 21 22 26 27 33 35 37 38 40 43 45 57 60 64 67 70 71 73 76 78 83 86 89 90  93  96  97 101 102
  1  3  5  7  8 13 14 16 17 19 20 23 24 27 28 36 39 41 43 44 46 49 57 59 61 63 70 71 73 77 79 82 83 89 91  92  95  99 102 103
  1  3  5  8  9 14 15 16 17 18 20 24 25 28 29 37 40 42 44 45 47 50 58 60 62 64 66 72 74 78 80 83 84 90 91  92  93 100 103 104
  1  3  5  9 10 11 15 16 17 18 19 21 25 29 30 36 38 41 43 45 46 48 56 59 63 65 67 73 75 76 79 84 85 86 92  93  94  96 104 105
  1  3  5  6 10 11 12 17 18 19 20 21 22 26 30 37 39 41 42 44 47 49 57 60 61 64 68 71 74 77 80 81 85 87 93  94  95  97 101 105
  1  3  5  6  7 12 13 16 18 19 20 22 23 26 27 38 40 42 43 45 48 50 56 58 62 65 69 72 75 76 78 81 82 88 91  94  95  98 101 102
  1  2  4  7  8 12 13 18 19 21 22 24 25 28 29 41 44 46 48 49 51 54 57 59 62 64 66 68 75 76 78 82 83 87 88  94  96  97 100 104
  1  2  4  8  9 13 14 19 20 21 22 23 25 29 30 42 45 47 49 50 52 55 58 60 63 65 67 69 71 77 79 83 84 88 89  95  96  97  98 105
  1  2  4  9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 26 30 41 43 46 48 50 51 53 56 59 61 64 68 70 72 78 80 84 85 89 90  91  97  98  99 101
  1  2  4  6 10 11 15 16 17 22 23 24 25 26 27 42 44 46 47 49 52 54 57 60 62 65 66 69 73 76 79 81 85 86 90  92  98  99 100 102
  1  2  4  6  7 11 12 17 18 21 23 24 25 27 28 43 45 47 48 50 53 55 56 58 61 63 67 70 74 77 80 81 82 86 87  93  96  99 100 103
  2  3  5  8  9 12 13 17 18 23 24 26 27 29 30 31 34 46 49 51 53 54 56 58 62 64 67 69 71 73 80 84 87 88 92  93  99 101 102 105
  2  3  5  9 10 13 14 18 19 24 25 26 27 28 30 32 35 47 50 52 54 55 57 59 63 65 68 70 72 74 76 85 88 89 93  94 100 101 102 103
  2  3  5  6 10 14 15 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 46 48 51 53 55 58 60 61 64 66 69 73 75 77 81 89 90 94  95  96 102 103 104
  2  3  5  6  7 11 15 16 20 21 22 27 28 29 30 32 34 47 49 51 52 54 56 59 62 65 67 70 71 74 78 82 86 90 91  95  97 103 104 105
  2  3  5  7  8 11 12 16 17 22 23 26 28 29 30 33 35 48 50 52 53 55 57 60 61 63 66 68 72 75 79 83 86 87 91  92  98 101 104 105
  1  2  5  6  8  9 16 19 21 24 31 32 34 35 37 38 43 44 48 49 52 53 56 57 60 62 63 69 74 77 78 85 87 89 91  93  96  98 102 104
  1  2  5  7  9 10 17 20 22 25 31 32 33 35 38 39 44 45 49 50 53 54 56 57 58 63 64 70 75 78 79 81 88 90 92  94  97  99 103 105
  1  2  5  6  8 10 16 18 21 23 31 32 33 34 39 40 41 45 46 50 54 55 57 58 59 64 65 66 71 79 80 82 86 89 93  95  98 100 101 104
  1  2  5  6  7  9 17 19 22 24 32 33 34 35 36 40 41 42 46 47 51 55 58 59 60 61 65 67 72 76 80 83 87 90 91  94  96  99 102 105
  1  2  5  7  8 10 18 20 23 25 31 33 34 35 36 37 42 43 47 48 51 52 56 59 60 61 62 68 73 76 77 84 86 88 92  95  97 100 101 103
  1  2  3 11 13 14 21 24 26 29 32 33 36 37 39 40 42 43 48 49 53 54 57 58 61 62 65 67 68 74 79 82 84 90 92  94  96  98 101 103
  1  2  3 12 14 15 22 25 27 30 33 34 36 37 38 40 43 44 49 50 54 55 58 59 61 62 63 68 69 75 80 83 85 86 93  95  97  99 102 104
  1  2  3 11 13 15 21 23 26 28 34 35 36 37 38 39 44 45 46 50 51 55 59 60 62 63 64 69 70 71 76 81 84 87 91  94  98 100 103 105
  1  2  3 11 12 14 22 24 27 29 31 35 37 38 39 40 41 45 46 47 51 52 56 60 63 64 65 66 70 72 77 82 85 88 92  95  96  99 101 104
  1  2  3 12 13 15 23 25 28 30 31 32 36 38 39 40 41 42 47 48 52 53 56 57 61 64 65 66 67 73 78 81 83 89 91  93  97 100 102 105
  2  3  4  6  9 16 18 19 26 29 33 34 37 38 41 42 44 45 47 48 53 54 59 62 63 66 67 70 72 73 79 81 83 87 89  95  97  99 101 103
  2  3  4  7 10 17 19 20 27 30 34 35 38 39 41 42 43 45 48 49 54 55 60 63 64 66 67 68 73 74 80 82 84 88 90  91  98 100 102 104
  2  3  4  6  8 16 18 20 26 28 31 35 39 40 41 42 43 44 49 50 51 55 56 64 65 67 68 69 74 75 76 83 85 86 89  92  96  99 103 105
  2  3  4  7  9 16 17 19 27 29 31 32 36 40 42 43 44 45 46 50 51 52 57 61 65 68 69 70 71 75 77 81 84 87 90  93  97 100 101 104
  2  3  4  8 10 17 18 20 28 30 32 33 36 37 41 43 44 45 46 47 52 53 58 61 62 66 69 70 71 72 78 82 85 86 88  94  96  98 102 105
  3  4  5  6  9 11 14 21 23 24 33 34 38 39 42 43 46 47 49 50 52 53 59 64 67 68 71 72 75 77 78 81 83 86 88  92  94 100 102 104
  3  4  5  7 10 12 15 22 24 25 34 35 39 40 43 44 46 47 48 50 53 54 60 65 68 69 71 72 73 78 79 82 84 87 89  93  95  96 103 105
  3  4  5  6  8 11 13 21 23 25 31 35 36 40 44 45 46 47 48 49 54 55 56 61 69 70 72 73 74 79 80 83 85 88 90  91  94  97 101 104
  3  4  5  7  9 12 14 21 22 24 31 32 36 37 41 45 47 48 49 50 51 55 57 62 66 70 73 74 75 76 80 81 84 86 89  92  95  98 102 105
  3  4  5  8 10 13 15 22 23 25 32 33 37 38 41 42 46 48 49 50 51 52 58 63 66 67 71 74 75 76 77 82 85 87 90  91  93  99 101 103
  1  4  5 11 14 16 19 26 28 29 32 33 38 39 43 44 47 48 51 52 54 55 57 58 64 69 72 73 76 77 80 82 84 86 88  91  93  97  99 105
  1  4  5 12 15 17 20 27 29 30 33 34 39 40 44 45 48 49 51 52 53 55 58 59 65 70 73 74 76 77 78 83 85 87 89  92  94  98 100 101
  1  4  5 11 13 16 18 26 28 30 34 35 36 40 41 45 49 50 51 52 53 54 59 60 61 66 74 75 77 78 79 81 84 88 90  93  95  96  99 102
  1  4  5 12 14 17 19 26 27 29 31 35 36 37 41 42 46 50 52 53 54 55 56 60 62 67 71 75 78 79 80 82 85 86 89  91  94  97 100 103
  1  4  5 13 15 18 20 27 28 30 31 32 37 38 42 43 46 47 51 53 54 55 56 57 63 68 71 72 76 79 80 81 83 87 90  92  95  96  98 104
  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60  81  82  83  84  85
  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65  86  87  88  89  90
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 66 67 68 69 70  91  92  93  94  95
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 71 72 73 74 75  96  97  98  99 100
  6  7  8  9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 76 77 78 79 80 101 102 103 104 105
 Lösung 2
  1  2  3  4  5 26 27 28 29 30 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  96  97  98  99 100
  6  7  8  9 10 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  86  87  88  89  90
 11 12 13 14 15 36 37 38 39 40 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  91  92  93  94  95
 16 17 18 19 20 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95  96  97  98  99 100
 21 22 23 24 25 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 91 92 93 94 95  96  97  98  99 100
  5  6  8 12 14 17 19 21 23 26 27 30 32 33 39 44 47 48 51 52 53 55 58 59 64 65 69 70 73 74 76 78 79 86 88  91  93 101 102 105
  1  7  9 13 15 18 20 22 24 26 27 28 33 34 40 45 48 49 51 52 53 54 59 60 61 65 66 70 74 75 77 79 80 87 89  92  94 101 102 105
  2  8 10 11 14 16 19 23 25 27 28 29 34 35 36 41 49 50 52 53 54 55 56 60 61 62 66 67 71 75 76 78 80 88 90  93  95 101 102 105
  3  6  9 12 15 17 20 21 24 28 29 30 31 35 37 42 46 50 51 53 54 55 56 57 62 63 67 68 71 72 76 77 79 86 89  91  94 101 102 105
  4  7 10 11 13 16 18 22 25 26 29 30 31 32 38 43 46 47 51 52 54 55 57 58 63 64 68 69 72 73 77 78 80 87 90  92  95 101 102 105
  1  3 10 11 13 17 19 22 24 27 28 31 32 35 37 38 44 49 53 54 56 57 58 60 63 64 69 70 74 75 81 83 84 91 93  96  98 101 102 103
  2  4  6 12 14 18 20 23 25 28 29 31 32 33 38 39 45 50 54 55 56 57 58 59 64 65 66 70 71 75 82 84 85 92 94  97  99 101 102 103
  3  5  7 13 15 16 19 21 24 29 30 32 33 34 39 40 41 46 51 55 57 58 59 60 61 65 66 67 71 72 81 83 85 93 95  98 100 101 102 103
  1  4  8 11 14 17 20 22 25 26 30 33 34 35 36 40 42 47 51 52 56 58 59 60 61 62 67 68 72 73 81 82 84 91 94  96  99 101 102 103
  2  5  9 12 15 16 18 21 23 26 27 31 34 35 36 37 43 48 52 53 56 57 59 60 62 63 68 69 73 74 82 83 85 92 95  97 100 101 102 103
  2  4  6  8 15 16 18 22 24 29 32 33 36 37 40 42 43 49 54 55 58 59 61 62 63 65 68 69 74 75 76 78 86 88 89  96  98 102 103 104
  3  5  7  9 11 17 19 23 25 30 33 34 36 37 38 43 44 50 51 55 59 60 61 62 63 64 69 70 71 75 77 79 87 89 90  97  99 102 103 104
  1  4  8 10 12 18 20 21 24 26 34 35 37 38 39 44 45 46 51 52 56 60 62 63 64 65 66 70 71 72 78 80 86 88 90  98 100 102 103 104
  2  5  6  9 13 16 19 22 25 27 31 35 38 39 40 41 45 47 52 53 56 57 61 63 64 65 66 67 72 73 76 79 86 87 89  96  99 102 103 104
  1  3  7 10 14 17 20 21 23 28 31 32 36 39 40 41 42 48 53 54 57 58 61 62 64 65 67 68 73 74 77 80 87 88 90  97 100 102 103 104
  2  4  7  9 11 13 20 21 23 29 34 37 38 41 42 45 47 48 54 55 59 60 63 64 66 67 68 70 73 74 76 78 81 83 91  93  94 103 104 105
  3  5  8 10 12 14 16 22 24 30 35 38 39 41 42 43 48 49 51 55 56 60 64 65 66 67 68 69 74 75 77 79 82 84 92  94  95 103 104 105
  1  4  6  9 13 15 17 23 25 26 31 39 40 42 43 44 49 50 51 52 56 57 61 65 67 68 69 70 71 75 78 80 83 85 91  93  95 103 104 105
  2  5  7 10 11 14 18 21 24 27 32 36 40 43 44 45 46 50 52 53 57 58 61 62 66 68 69 70 71 72 76 79 81 84 91  92  94 103 104 105
  1  3  6  8 12 15 19 22 25 28 33 36 37 41 44 45 46 47 53 54 58 59 62 63 66 67 69 70 72 73 77 80 82 85 92  93  95 103 104 105
  1  3  7  9 12 14 16 18 25 27 28 34 39 42 43 46 47 50 53 54 59 60 64 65 68 69 71 72 73 75 81 83 86 88 96  98  99 101 104 105
  2  4  8 10 13 15 17 19 21 28 29 35 40 43 44 46 47 48 54 55 56 60 61 65 69 70 71 72 73 74 82 84 87 89 97  99 100 101 104 105
  3  5  6  9 11 14 18 20 22 29 30 31 36 44 45 47 48 49 51 55 56 57 61 62 66 70 72 73 74 75 83 85 88 90 96  98 100 101 104 105
  1  4  7 10 12 15 16 19 23 26 30 32 37 41 45 48 49 50 51 52 57 58 62 63 66 67 71 73 74 75 81 84 86 89 96  97  99 101 104 105
  2  5  6  8 11 13 17 20 24 26 27 33 38 41 42 46 49 50 52 53 58 59 63 64 67 68 71 72 74 75 82 85 87 90 97  98 100 101 104 105
  1  2  5  9 12 13 17 18 24 30 32 34 36 38 41 43 47 49 51 53 54 56 58 71 73 76 77 78 80 84 85 88 89 93 94  99 100 101 103 104
  1  2  3 10 13 14 18 19 25 26 33 35 37 39 42 44 48 50 52 54 55 57 59 72 74 76 77 78 79 81 85 89 90 94 95  96 100 101 103 104
  2  3  4  6 14 15 19 20 21 27 31 34 38 40 43 45 46 49 51 53 55 58 60 73 75 77 78 79 80 81 82 86 90 91 95  96  97 101 103 104
  3  4  5  7 11 15 16 20 22 28 32 35 36 39 41 44 47 50 51 52 54 56 59 71 74 76 78 79 80 82 83 86 87 91 92  97  98 101 103 104
  1  4  5  8 11 12 16 17 23 29 31 33 37 40 42 45 46 48 52 53 55 57 60 72 75 76 77 79 80 83 84 87 88 92 93  98  99 101 103 104
  4  6  7 10 14 17 18 22 23 27 29 35 37 39 41 43 46 48 51 53 56 58 59 61 63 79 80 81 82 83 85 89 90 93 94  98  99 102 104 105
  5  6  7  8 15 18 19 23 24 28 30 31 38 40 42 44 47 49 52 54 57 59 60 62 64 76 80 81 82 83 84 86 90 94 95  99 100 102 104 105
  1  7  8  9 11 19 20 24 25 26 29 32 36 39 43 45 48 50 53 55 56 58 60 63 65 76 77 82 83 84 85 86 87 91 95  96 100 102 104 105
  2  8  9 10 12 16 20 21 25 27 30 33 37 40 41 44 46 49 51 54 56 57 59 61 64 77 78 81 83 84 85 87 88 91 92  96  97 102 104 105
  3  6  9 10 13 16 17 21 22 26 28 34 36 38 42 45 47 50 52 55 57 58 60 62 65 78 79 81 82 84 85 88 89 92 93  97  98 102 104 105
  2  3  9 11 12 15 19 22 23 26 28 32 34 40 42 44 46 48 56 58 61 63 64 66 68 78 79 84 85 86 87 88 90 94 95  98  99 101 103 105
  3  4 10 11 12 13 20 23 24 27 29 33 35 36 43 45 47 49 57 59 62 64 65 67 69 79 80 81 85 86 87 88 89 91 95  99 100 101 103 105
  4  5  6 12 13 14 16 24 25 28 30 31 34 37 41 44 48 50 58 60 61 63 65 68 70 76 80 81 82 87 88 89 90 91 92  96 100 101 103 105
  1  5  7 13 14 15 17 21 25 26 29 32 35 38 42 45 46 49 56 59 61 62 64 66 69 76 77 82 83 86 88 89 90 92 93  96  97 101 103 105
  1  2  8 11 14 15 18 21 22 27 30 31 33 39 41 43 47 50 57 60 62 63 65 67 70 77 78 83 84 86 87 89 90 93 94  97  98 101 103 105
  2  3  7  8 14 16 17 20 24 26 28 31 33 37 39 45 47 49 61 63 66 68 69 71 73 78 79 83 84 89 90 91 92 93 95  99 100 101 102 104
  3  4  8  9 15 16 17 18 25 27 29 32 34 38 40 41 48 50 62 64 67 69 70 72 74 79 80 84 85 86 90 91 92 93 94  96 100 101 102 104
  4  5  9 10 11 17 18 19 21 28 30 33 35 36 39 42 46 49 63 65 66 68 70 73 75 76 80 81 85 86 87 92 93 94 95  96  97 101 102 104
  1  5  6 10 12 18 19 20 22 26 29 31 34 37 40 43 47 50 61 64 66 67 69 71 74 76 77 81 82 87 88 91 93 94 95  97  98 101 102 104
  1  2  6  7 13 16 19 20 23 27 30 32 35 36 38 44 46 48 62 65 67 68 70 72 75 77 78 82 83 88 89 91 92 94 95  98  99 101 102 104
  4  7  8 12 13 19 21 22 25 27 29 31 33 36 38 42 44 50 51 53 66 68 71 73 74 79 80 83 84 88 89 94 95 96 97  98 100 102 103 105
  5  8  9 13 14 20 21 22 23 28 30 32 34 37 39 43 45 46 52 54 67 69 72 74 75 76 80 84 85 89 90 91 95 96 97  98  99 102 103 105
  1  9 10 14 15 16 22 23 24 26 29 33 35 38 40 41 44 47 53 55 68 70 71 73 75 76 77 81 85 86 90 91 92 97 98  99 100 102 103 105
  2  6 10 11 15 17 23 24 25 27 30 31 34 36 39 42 45 48 51 54 66 69 71 72 74 77 78 81 82 86 87 92 93 96 98  99 100 102 103 105
  3  6  7 11 12 18 21 24 25 26 28 32 35 37 40 41 43 49 52 55 67 70 72 73 75 78 79 82 83 87 88 93 94 96 97  99 100 102 103 105
  3  6  7 10 11 14 15 16 19 20 21 22 25 27 30 37 38 40 42 43 45 52 56 59 63 65 68 70 71 74 76 77 80 84 85  88  93  99 100 101
  4  6  7  8 11 12 15 16 17 20 21 22 23 26 28 36 38 39 41 43 44 53 57 60 61 64 66 69 72 75 76 77 78 81 85  89  94  96 100 101
  5  7  8  9 11 12 13 16 17 18 22 23 24 27 29 37 39 40 42 44 45 54 56 58 62 65 67 70 71 73 77 78 79 81 82  90  95  96  97 101
  1  8  9 10 12 13 14 17 18 19 23 24 25 28 30 36 38 40 41 43 45 55 57 59 61 63 66 68 72 74 78 79 80 82 83  86  91  97  98 101
  2  6  9 10 13 14 15 18 19 20 21 24 25 26 29 36 37 39 41 42 44 51 58 60 62 64 67 69 73 75 76 79 80 83 84  87  92  98  99 101
  1  2  5  8 11 12 15 16 19 20 21 24 25 32 35 42 43 45 47 48 50 51 54 57 61 64 68 70 73 75 79 80 81 82 85  89  90  93  98 102
  1  2  3  9 11 12 13 16 17 20 21 22 25 31 33 41 43 44 46 48 49 52 55 58 62 65 66 69 71 74 76 80 81 82 83  86  90  94  99 102
  2  3  4 10 12 13 14 16 17 18 21 22 23 32 34 42 44 45 47 49 50 51 53 59 61 63 67 70 72 75 76 77 82 83 84  86  87  95 100 102
  3  4  5  6 13 14 15 17 18 19 22 23 24 33 35 41 43 45 46 48 50 52 54 60 62 64 66 68 71 73 77 78 83 84 85  87  88  91  96 102
  1  4  5  7 11 14 15 18 19 20 23 24 25 31 34 41 42 44 46 47 49 53 55 56 63 65 67 69 72 74 78 79 81 84 85  88  89  92  97 102
  1  4  5  6  7 10 13 16 17 20 21 24 25 27 28 30 37 40 47 48 50 53 55 56 59 62 66 69 73 75 78 84 85 86 87  90  94  95  98 103
  1  2  5  6  7  8 14 16 17 18 21 22 25 26 28 29 36 38 46 48 49 51 54 57 60 63 67 70 71 74 79 81 85 86 87  88  91  95  99 103
  1  2  3  7  8  9 15 17 18 19 21 22 23 27 29 30 37 39 47 49 50 52 55 56 58 64 66 68 72 75 80 81 82 87 88  89  91  92 100 103
  2  3  4  8  9 10 11 18 19 20 22 23 24 26 28 30 38 40 46 48 50 51 53 57 59 65 67 69 71 73 76 82 83 88 89  90  92  93  96 103
  3  4  5  6  9 10 12 16 19 20 23 24 25 26 27 29 36 39 46 47 49 52 54 58 60 61 68 70 72 74 77 83 84 86 89  90  93  94  97 103
  1  4  5  6  9 10 11 12 15 18 21 22 25 27 28 30 32 33 35 42 45 53 55 58 60 61 64 67 71 74 78 83 89 90 91  92  95  99 100 104
  1  2  5  6  7 10 11 12 13 19 21 22 23 26 28 29 31 33 34 41 43 51 54 56 59 62 65 68 72 75 79 84 86 90 91  92  93  96 100 104
  1  2  3  6  7  8 12 13 14 20 22 23 24 27 29 30 32 34 35 42 44 52 55 57 60 61 63 69 71 73 80 85 86 87 92  93  94  96  97 104
  2  3  4  7  8  9 13 14 15 16 23 24 25 26 28 30 31 33 35 43 45 51 53 56 58 62 64 70 72 74 76 81 87 88 93  94  95  97  98 104
  3  4  5  8  9 10 11 14 15 17 21 24 25 26 27 29 31 32 34 41 44 52 54 57 59 63 65 66 73 75 77 82 88 89 91  94  95  98  99 104
  1  2  5  6  9 10 11 14 15 16 17 20 23 32 33 35 37 38 40 47 50 51 54 58 60 63 65 66 69 72 79 80 83 88 94  95  96  97 100 105
  1  2  3  6  7 10 11 12 15 16 17 18 24 31 33 34 36 38 39 46 48 52 55 56 59 61 64 67 70 73 76 80 84 89 91  95  96  97  98 105
  2  3  4  6  7  8 11 12 13 17 18 19 25 32 34 35 37 39 40 47 49 51 53 57 60 62 65 66 68 74 76 77 85 90 91  92  97  98  99 105
  3  4  5  7  8  9 12 13 14 18 19 20 21 31 33 35 36 38 40 48 50 52 54 56 58 61 63 67 69 75 77 78 81 86 92  93  98  99 100 105
  1  4  5  8  9 10 13 14 15 16 19 20 22 31 32 34 36 37 39 46 49 53 55 57 59 62 64 68 70 71 78 79 82 87 93  94  96  99 100 105
  2  5  7  8 10 22 23 25 28 31 34 35 36 37 40 41 42 45 46 49 50 51 52 55 58 64 65 69 70 73 77 83 85 86 89  91  94  98 100 101
  1  3  6  8  9 21 23 24 29 31 32 35 36 37 38 41 42 43 46 47 50 51 52 53 59 61 65 66 70 74 78 81 84 87 90  92  95  96  99 101
  2  4  7  9 10 22 24 25 30 31 32 33 37 38 39 42 43 44 46 47 48 52 53 54 60 61 62 66 67 75 79 82 85 86 88  91  93  97 100 101
  3  5  6  8 10 21 23 25 26 32 33 34 38 39 40 43 44 45 47 48 49 53 54 55 56 62 63 67 68 71 80 81 83 87 89  92  94  96  98 101
  1  4  6  7  9 21 22 24 27 33 34 35 36 39 40 41 44 45 48 49 50 51 54 55 57 63 64 68 69 72 76 82 84 88 90  93  95  97  99 101
  2  3  5  7 10 12 13 15 26 29 30 33 36 39 40 41 42 45 46 47 50 53 56 57 60 63 69 70 74 75 78 80 82 88 90  91  94  96  99 102
  1  3  4  6  8 11 13 14 26 27 30 34 36 37 40 41 42 43 46 47 48 54 56 57 58 64 66 70 71 75 76 79 83 86 89  92  95  97 100 102
  2  4  5  7  9 12 14 15 26 27 28 35 36 37 38 42 43 44 47 48 49 55 57 58 59 65 66 67 71 72 77 80 84 87 90  91  93  96  98 102
  1  3  5  8 10 11 13 15 27 28 29 31 37 38 39 43 44 45 48 49 50 51 58 59 60 61 67 68 72 73 76 78 85 86 88  92  94  97  99 102
  1  2  4  6  9 11 12 14 28 29 30 32 38 39 40 41 44 45 46 49 50 52 56 59 60 62 68 69 73 74 77 79 81 87 89  93  95  98 100 102
  7  8 10 12 15 17 18 20 26 27 30 31 34 35 38 41 44 45 46 47 50 54 55 58 61 62 65 68 74 75 76 79 83 85 87  93  95  96  99 103
  6  8  9 11 13 16 18 19 26 27 28 31 32 35 39 41 42 45 46 47 48 51 55 59 61 62 63 69 71 75 77 80 81 84 88  91  94  97 100 103
  7  9 10 12 14 17 19 20 27 28 29 31 32 33 40 41 42 43 47 48 49 51 52 60 62 63 64 70 71 72 76 78 82 85 89  92  95  96  98 103
  6  8 10 13 15 16 18 20 28 29 30 32 33 34 36 42 43 44 48 49 50 52 53 56 63 64 65 66 72 73 77 79 81 83 90  91  93  97  99 103
  6  7  9 11 14 16 17 19 26 29 30 33 34 35 37 43 44 45 46 49 50 53 54 57 61 64 65 67 73 74 78 80 82 84 86  92  94  98 100 103
 12 13 15 17 20 22 23 25 26 27 30 31 32 35 36 39 40 43 46 49 50 54 55 59 60 63 66 67 70 73 76 79 81 84 88  90  92  98 100 104
 11 13 14 16 18 21 23 24 26 27 28 31 32 33 36 37 40 44 46 47 50 51 55 56 60 64 66 67 68 74 77 80 82 85 86  89  93  96  99 104
 12 14 15 17 19 22 24 25 27 28 29 32 33 34 36 37 38 45 46 47 48 51 52 56 57 65 67 68 69 75 76 78 81 83 87  90  94  97 100 104
 11 13 15 18 20 21 23 25 28 29 30 33 34 35 37 38 39 41 47 48 49 52 53 57 58 61 68 69 70 71 77 79 82 84 86  88  95  96  98 104
 11 12 14 16 19 21 22 24 26 29 30 31 34 35 38 39 40 42 48 49 50 53 54 58 59 62 66 69 70 72 78 80 83 85 87  89  91  97  99 104
  2  3  5 17 18 20 22 25 26 29 30 31 32 35 36 37 40 41 44 45 48 53 59 60 64 65 68 71 72 75 78 80 81 84 86  89  93  95  97 105
  1  3  4 16 18 19 21 23 26 27 30 31 32 33 36 37 38 41 42 45 49 54 56 60 61 65 69 71 72 73 76 79 82 85 87  90  91  94  98 105
  2  4  5 17 19 20 22 24 26 27 28 32 33 34 37 38 39 41 42 43 50 55 56 57 61 62 70 72 73 74 77 80 81 83 86  88  92  95  99 105
  1  3  5 16 18 20 23 25 27 28 29 33 34 35 38 39 40 42 43 44 46 51 57 58 62 63 66 73 74 75 76 78 82 84 87  89  91  93 100 105
  1  2  4 16 17 19 21 24 28 29 30 31 34 35 36 39 40 43 44 45 47 52 58 59 63 64 67 71 74 75 77 79 83 85 88  90  92  94  96 105
 Lösung 3
  1  7 11 15 18 19 23 24 26 30 31 32 35 37 43 45 48 50 52 59 61 63 64 67 69 70 72 74 75 76 78 79 82 85 86  89  90 101 104 105
  1  8 11 12 19 20 24 25 26 27 31 32 33 38 41 44 46 49 53 60 62 64 65 66 68 70 71 73 75 77 79 80 81 83 86  87  90 101 102 105
  1  9 12 13 16 20 21 25 27 28 32 33 34 39 42 45 47 50 54 56 61 63 65 66 67 69 71 72 74 76 78 80 82 84 86  87  88 101 102 103
  1 10 13 14 16 17 21 22 28 29 33 34 35 40 41 43 46 48 55 57 61 62 64 67 68 70 72 73 75 76 77 79 83 85 87  88  89 102 103 104
  1  6 14 15 17 18 22 23 29 30 31 34 35 36 42 44 47 49 51 58 62 63 65 66 68 69 71 73 74 77 78 80 81 84 88  89  90 103 104 105
  2  6 10 12 16 20 23 24 28 29 32 36 37 40 42 48 50 53 55 56 58 59 64 66 68 69 72 74 75 77 79 80 81 84 85  87  90  91  94  95
  2  6  7 13 16 17 24 25 29 30 33 36 37 38 43 46 49 51 54 57 59 60 65 67 69 70 71 73 75 76 78 80 81 82 85  86  88  91  92  95
  2  7  8 14 17 18 21 25 26 30 34 37 38 39 44 47 50 52 55 56 58 60 61 66 68 70 71 72 74 76 77 79 81 82 83  87  89  91  92  93
  2  8  9 15 18 19 21 22 26 27 35 38 39 40 45 46 48 51 53 56 57 59 62 66 67 69 72 73 75 77 78 80 82 83 84  88  90  92  93  94
  2  9 10 11 19 20 22 23 27 28 31 36 39 40 41 47 49 52 54 57 58 60 63 67 68 70 71 73 74 76 78 79 83 84 85  86  89  93  94  95
  3  8  9 11 15 17 21 25 28 29 33 35 37 41 42 45 47 53 55 57 59 60 61 63 64 69 71 73 74 77 79 80 86 89 90  92  95  96  99 100
  3  9 10 11 12 18 21 22 29 30 31 34 38 41 42 43 48 51 54 56 58 60 62 64 65 70 72 74 75 76 78 80 86 87 90  91  93  96  97 100
  3  6 10 12 13 19 22 23 26 30 32 35 39 42 43 44 49 52 55 56 57 59 61 63 65 66 71 73 75 76 77 79 86 87 88  92  94  96  97  98
  3  6  7 13 14 20 23 24 26 27 31 33 40 43 44 45 50 51 53 57 58 60 61 62 64 67 71 72 74 77 78 80 87 88 89  93  95  97  98  99
  3  7  8 14 15 16 24 25 27 28 32 34 36 41 44 45 46 52 54 56 58 59 62 63 65 68 72 73 75 76 78 79 88 89 90  91  94  98  99 100
  4  8  9 13 14 16 20 22 26 30 33 35 38 40 42 46 47 50 52 57 59 60 62 64 65 66 68 69 74 76 78 79 91 94 95  97 100 101 104 105
  4  9 10 14 15 16 17 23 26 27 31 34 36 39 43 46 47 48 53 56 58 60 61 63 65 67 69 70 75 77 79 80 91 92 95  96  98 101 102 105
  4  6 10 11 15 17 18 24 27 28 32 35 37 40 44 47 48 49 54 56 57 59 61 62 64 66 68 70 71 76 78 80 91 92 93  97  99 101 102 103
  4  6  7 11 12 18 19 25 28 29 31 33 36 38 45 48 49 50 55 57 58 60 62 63 65 66 67 69 72 76 77 79 92 93 94  98 100 102 103 104
  4  7  8 12 13 19 20 21 29 30 32 34 37 39 41 46 49 50 51 56 58 59 61 63 64 67 68 70 73 77 78 80 93 94 95  96  99 103 104 105
  5  6 10 13 14 18 19 21 25 27 32 38 40 43 45 47 51 52 55 56 58 59 62 64 65 67 69 70 71 73 74 79 81 84 85  96  99 100 102 105
  5  6  7 14 15 19 20 21 22 28 33 36 39 41 44 48 51 52 53 57 59 60 61 63 65 66 68 70 72 74 75 80 81 82 85  96  97 100 101 103
  5  7  8 11 15 16 20 22 23 29 34 37 40 42 45 49 52 53 54 56 58 60 61 62 64 66 67 69 71 73 75 76 81 82 83  96  97  98 102 104
  5  8  9 11 12 16 17 23 24 30 35 36 38 41 43 50 53 54 55 56 57 59 62 63 65 67 68 70 71 72 74 77 82 83 84  97  98  99 103 105
  5  9 10 12 13 17 18 24 25 26 31 37 39 42 44 46 51 54 55 57 58 60 61 63 64 66 68 69 72 73 75 78 83 84 85  98  99 100 101 104
  1  6  7 10 13 15 17 22 28 30 32 38 39 41 45 46 50 53 54 57 60 66 69 70 71 74 75 84 87 89 90 91 93 94 96  98  99 102 104 105
  1  6  7  8 11 14 18 23 26 29 33 39 40 41 42 46 47 54 55 56 58 66 67 70 71 72 75 85 86 88 90 92 94 95 97  99 100 101 103 105
  1  7  8  9 12 15 19 24 27 30 34 36 40 42 43 47 48 51 55 57 59 66 67 68 71 72 73 81 86 87 89 91 93 95 96  98 100 101 102 104
  1  8  9 10 11 13 20 25 26 28 35 36 37 43 44 48 49 51 52 58 60 67 68 69 72 73 74 82 87 88 90 91 92 94 96  97  99 102 103 105
  1  6  9 10 12 14 16 21 27 29 31 37 38 44 45 49 50 52 53 56 59 68 69 70 73 74 75 83 86 88 89 92 93 95 97  98 100 101 103 104
  2  8 10 11 12 15 18 20 22 27 33 34 37 43 44 46 50 51 55 62 65 71 74 75 76 79 80 82 84 85 89 92 94 95 96  98  99 101 103 104
  2  6  9 11 12 13 16 19 23 28 34 35 38 44 45 46 47 51 52 61 63 71 72 75 76 77 80 81 83 85 90 91 93 95 97  99 100 102 104 105
  2  7 10 12 13 14 17 20 24 29 31 35 39 41 45 47 48 52 53 62 64 71 72 73 76 77 78 81 82 84 86 91 92 94 96  98 100 101 103 105
  2  6  8 13 14 15 16 18 25 30 31 32 40 41 42 48 49 53 54 63 65 72 73 74 77 78 79 82 83 85 87 92 93 95 96  97  99 101 102 104
  2  7  9 11 14 15 17 19 21 26 32 33 36 42 43 49 50 54 55 61 64 73 74 75 78 79 80 81 83 84 88 91 93 94 97  98 100 102 103 105
  3  7 13 15 16 17 20 23 25 27 31 35 38 39 42 48 49 51 55 56 59 60 67 70 76 79 80 81 83 84 87 89 90 94 97  99 100 101 103 104
  3  8 11 14 16 17 18 21 24 28 31 32 39 40 43 49 50 51 52 56 57 60 66 68 76 77 80 82 84 85 86 88 90 95 96  98 100 102 104 105
  3  9 12 15 17 18 19 22 25 29 32 33 36 40 44 46 50 52 53 56 57 58 67 69 76 77 78 81 83 85 86 87 89 91 96  97  99 101 103 105
  3 10 11 13 18 19 20 21 23 30 33 34 36 37 45 46 47 53 54 57 58 59 68 70 77 78 79 81 82 84 87 88 90 92 97  98 100 101 102 104
  3  6 12 14 16 19 20 22 24 26 34 35 37 38 41 47 48 54 55 58 59 60 66 69 78 79 80 82 83 85 86 88 89 93 96  98  99 102 103 105
  4  7 12 18 20 21 22 25 28 30 31 35 36 40 43 44 47 53 54 56 59 60 61 64 65 72 75 81 83 84 86 88 89 92 94  95  99 102 104 105
  4  8 13 16 19 21 22 23 26 29 31 32 36 37 44 45 48 54 55 56 57 60 61 62 65 71 73 82 84 85 87 89 90 91 93  95 100 101 103 105
  4  9 14 17 20 22 23 24 27 30 32 33 37 38 41 45 49 51 55 56 57 58 61 62 63 72 74 81 83 85 86 88 90 91 92  94  96 101 102 104
  4 10 15 16 18 23 24 25 26 28 33 34 38 39 41 42 50 51 52 57 58 59 62 63 64 73 75 81 82 84 86 87 89 92 93  95  97 102 103 105
  4  6 11 17 19 21 24 25 27 29 34 35 39 40 42 43 46 52 53 58 59 60 63 64 65 71 74 82 83 85 87 88 90 91 93  94  98 101 103 104
  5  8 10 12 17 23 25 26 27 30 33 34 36 40 41 45 48 49 52 61 64 65 66 69 70 77 80 82 84 85 86 88 89 91 93  94  97  99 100 104
  5  6  9 13 18 21 24 26 27 28 34 35 36 37 41 42 49 50 53 61 62 65 66 67 70 76 78 81 83 85 87 89 90 92 94  95  96  98 100 105
  5  7 10 14 19 22 25 27 28 29 31 35 37 38 42 43 46 50 54 61 62 63 66 67 68 77 79 81 82 84 86 88 90 91 93  95  96  97  99 101
  5  6  8 15 20 21 23 28 29 30 31 32 38 39 43 44 46 47 55 62 63 64 67 68 69 78 80 82 83 85 86 87 89 91 92  94  97  98 100 102
  5  7  9 11 16 22 24 26 29 30 32 33 39 40 44 45 47 48 51 63 64 65 68 69 70 76 79 81 83 84 87 88 90 92 93  95  96  98  99 103
  1  3  4  6  7  9 10 12 15 16 19 21 24 27 30 31 33 34 39 40 54 55 60 61 62 68 69 73 74 76 77 81 82 85 90  92  94  97  99 105
  1  3  4  6  7  8 10 11 13 17 20 22 25 26 28 32 34 35 36 40 51 55 56 62 63 69 70 74 75 77 78 81 82 83 86  93  95  98 100 101
  1  3  4  6  7  8  9 12 14 16 18 21 23 27 29 31 33 35 36 37 51 52 57 63 64 66 70 71 75 78 79 82 83 84 87  91  94  96  99 102
  1  3  4  7  8  9 10 13 15 17 19 22 24 28 30 31 32 34 37 38 52 53 58 64 65 66 67 71 72 79 80 83 84 85 88  92  95  97 100 103
  1  3  4  6  8  9 10 11 14 18 20 23 25 26 29 32 33 35 38 39 53 54 59 61 65 67 68 72 73 76 80 81 84 85 89  91  93  96  98 104
  2  4  5  7 10 11 12 14 15 17 20 21 24 26 29 34 35 36 38 39 44 45 56 57 65 66 67 73 74 78 79 85 86 87 90  95  97  99 102 104
  2  4  5  6  8 11 12 13 15 16 18 22 25 27 30 31 35 37 39 40 41 45 57 58 61 67 68 74 75 79 80 81 86 87 88  91  98 100 103 105
  2  4  5  7  9 11 12 13 14 17 19 21 23 26 28 31 32 36 38 40 41 42 58 59 62 68 69 71 75 76 80 82 87 88 89  92  96  99 101 104
  2  4  5  8 10 12 13 14 15 18 20 22 24 27 29 32 33 36 37 39 42 43 59 60 63 69 70 71 72 76 77 83 88 89 90  93  97 100 102 105
  2  4  5  6  9 11 13 14 15 16 19 23 25 28 30 33 34 37 38 40 43 44 56 60 64 66 70 72 73 77 78 84 86 89 90  94  96  98 101 103
  1  3  5  6  9 12 15 16 17 19 20 22 25 26 29 39 40 41 43 44 49 50 58 59 61 62 70 71 72 78 79 82 84 90 91  92  95 100 102 104
  1  3  5  7 10 11 13 16 17 18 20 21 23 27 30 36 40 42 44 45 46 50 59 60 62 63 66 72 73 79 80 83 85 86 91  92  93  96 103 105
  1  3  5  6  8 12 14 16 17 18 19 22 24 26 28 36 37 41 43 45 46 47 56 60 63 64 67 73 74 76 80 81 84 87 92  93  94  97 101 104
  1  3  5  7  9 13 15 17 18 19 20 23 25 27 29 37 38 41 42 44 47 48 56 57 64 65 68 74 75 76 77 82 85 88 93  94  95  98 102 105
  1  3  5  8 10 11 14 16 18 19 20 21 24 28 30 38 39 42 43 45 48 49 57 58 61 65 69 71 75 77 78 81 83 89 91  94  95  99 101 103
  1  2  4  6  9 11 14 17 20 21 22 24 25 27 30 44 45 46 48 49 54 55 58 59 63 64 66 67 75 76 77 82 84 87 89  95  96  97 100 105
  1  2  4  7 10 12 15 16 18 21 22 23 25 26 28 41 45 47 49 50 51 55 59 60 64 65 67 68 71 77 78 83 85 88 90  91  96  97  98 101
  1  2  4  6  8 11 13 17 19 21 22 23 24 27 29 41 42 46 48 50 51 52 56 60 61 65 68 69 72 78 79 81 84 86 89  92  97  98  99 102
  1  2  4  7  9 12 14 18 20 22 23 24 25 28 30 42 43 46 47 49 52 53 56 57 61 62 69 70 73 79 80 82 85 87 90  93  98  99 100 103
  1  2  4  8 10 13 15 16 19 21 23 24 25 26 29 43 44 47 48 50 53 54 57 58 62 63 66 70 74 76 80 81 83 86 88  94  96  99 100 104
  2  3  5  7 10 11 14 16 19 22 25 26 27 29 30 34 35 49 50 51 53 54 56 57 63 64 68 69 71 72 80 85 87 89 92  94 100 101 102 105
  2  3  5  6  8 12 15 17 20 21 23 26 27 28 30 31 35 46 50 52 54 55 57 58 64 65 69 70 72 73 76 81 88 90 93  95  96 101 102 103
  2  3  5  7  9 11 13 16 18 22 24 26 27 28 29 31 32 46 47 51 53 55 58 59 61 65 66 70 73 74 77 82 86 89 91  94  97 102 103 104
  2  3  5  8 10 12 14 17 19 23 25 27 28 29 30 32 33 47 48 51 52 54 59 60 61 62 66 67 74 75 78 83 87 90 92  95  98 103 104 105
  2  3  5  6  9 13 15 18 20 21 24 26 28 29 30 33 34 48 49 52 53 55 56 60 62 63 67 68 71 75 79 84 86 88 91  93  99 101 104 105
  1  2  5  6  8  9 19 20 24 25 31 32 34 35 36 39 42 45 47 50 51 54 56 57 60 62 64 70 75 77 79 85 88 89 91  92  96  97 103 104
  1  2  5  7  9 10 16 20 21 25 31 32 33 35 37 40 41 43 46 48 52 55 56 57 58 63 65 66 71 78 80 81 89 90 92  93  97  98 104 105
  1  2  5  6  8 10 16 17 21 22 31 32 33 34 36 38 42 44 47 49 51 53 57 58 59 61 64 67 72 76 79 82 86 90 93  94  98  99 101 105
  1  2  5  6  7  9 17 18 22 23 32 33 34 35 37 39 43 45 48 50 52 54 58 59 60 62 65 68 73 77 80 83 86 87 94  95  99 100 101 102
  1  2  5  7  8 10 18 19 23 24 31 33 34 35 38 40 41 44 46 49 53 55 56 59 60 61 63 69 74 76 78 84 87 88 91  95  96 100 102 103
  1  2  3 11 13 14 24 25 29 30 31 34 36 37 39 40 41 44 47 50 52 55 57 59 61 62 65 67 69 75 80 83 84 90 93  94  96  97 101 102
  1  2  3 12 14 15 21 25 26 30 32 35 36 37 38 40 42 45 46 48 51 53 58 60 61 62 63 68 70 71 76 84 85 86 94  95  97  98 102 103
  1  2  3 11 13 15 21 22 26 27 31 33 36 37 38 39 41 43 47 49 52 54 56 59 62 63 64 66 69 72 77 81 85 87 91  95  98  99 103 104
  1  2  3 11 12 14 22 23 27 28 32 34 37 38 39 40 42 44 48 50 53 55 57 60 63 64 65 67 70 73 78 81 82 88 91  92  99 100 104 105
  1  2  3 12 13 15 23 24 28 29 33 35 36 38 39 40 43 45 46 49 51 54 56 58 61 64 65 66 68 74 79 82 83 89 92  93  96 100 101 105
  2  3  4  9 10 16 18 19 29 30 32 35 36 39 41 42 44 45 46 49 52 55 60 62 64 66 67 70 72 74 80 81 82 88 89  95  98  99 101 102
  2  3  4  6 10 17 19 20 26 30 31 33 37 40 41 42 43 45 47 50 51 53 56 63 65 66 67 68 73 75 76 82 83 89 90  91  99 100 102 103
  2  3  4  6  7 16 18 20 26 27 32 34 36 38 41 42 43 44 46 48 52 54 57 61 64 67 68 69 71 74 77 83 84 86 90  92  96 100 103 104
  2  3  4  7  8 16 17 19 27 28 33 35 37 39 42 43 44 45 47 49 53 55 58 62 65 68 69 70 72 75 78 84 85 86 87  93  96  97 104 105
  2  3  4  8  9 17 18 20 28 29 31 34 38 40 41 43 44 45 48 50 51 54 59 61 63 66 69 70 71 73 79 81 85 87 88  94  97  98 101 105
  3  4  5  9 10 14 15 21 23 24 32 35 37 40 41 44 46 47 49 50 51 54 60 65 67 69 71 72 75 77 79 81 82 86 87  93  94 100 103 104
  3  4  5  6 10 11 15 22 24 25 31 33 36 38 42 45 46 47 48 50 52 55 56 61 68 70 71 72 73 78 80 82 83 87 88  94  95  96 104 105
  3  4  5  6  7 11 12 21 23 25 32 34 37 39 41 43 46 47 48 49 51 53 57 62 66 69 72 73 74 76 79 83 84 88 89  91  95  97 101 105
  3  4  5  7  8 12 13 21 22 24 33 35 38 40 42 44 47 48 49 50 52 54 58 63 67 70 73 74 75 77 80 84 85 89 90  91  92  98 101 102
  3  4  5  8  9 13 14 22 23 25 31 34 36 39 43 45 46 48 49 50 53 55 59 64 66 68 71 74 75 76 78 81 85 86 90  92  93  99 102 103
  1  4  5 14 15 19 20 26 28 29 31 34 37 40 42 45 46 49 51 52 54 55 57 59 65 70 72 74 76 77 80 83 84 86 87  91  92  98  99 105
  1  4  5 11 15 16 20 27 29 30 32 35 36 38 41 43 47 50 51 52 53 55 58 60 61 66 73 75 76 77 78 84 85 87 88  92  93  99 100 101
  1  4  5 11 12 16 17 26 28 30 31 33 37 39 42 44 46 48 51 52 53 54 56 59 62 67 71 74 77 78 79 81 85 88 89  93  94  96 100 102
  1  4  5 12 13 17 18 26 27 29 32 34 38 40 43 45 47 49 52 53 54 55 57 60 63 68 72 75 78 79 80 81 82 89 90  94  95  96  97 103
  1  4  5 13 14 18 19 27 28 30 33 35 36 39 41 44 48 50 51 53 54 55 56 58 64 69 71 73 76 79 80 82 83 86 90  91  95  97  98 104
  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60  81  82  83  84  85
  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65  86  87  88  89  90
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 66 67 68 69 70  91  92  93  94  95
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 71 72 73 74 75  96  97  98  99 100
  6  7  8  9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 76 77 78 79 80 101 102 103 104 105
 Lösung 4
  1  2  3  4  5 26 27 28 29 30 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  96  97  98  99 100
  6  7  8  9 10 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  86  87  88  89  90
 11 12 13 14 15 36 37 38 39 40 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  91  92  93  94  95
 16 17 18 19 20 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95  96  97  98  99 100
 21 22 23 24 25 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 91 92 93 94 95  96  97  98  99 100
  5  6  7 13 14 18 19 21 22 26 27 30 32 34 40 45 47 49 51 52 53 55 57 60 61 63 66 68 72 75 76 78 79 87 88  92  93 101 102 105
  1  7  8 14 15 19 20 22 23 26 27 28 33 35 36 41 48 50 51 52 53 54 56 58 62 64 67 69 71 73 77 79 80 88 89  93  94 101 102 105
  2  8  9 11 15 16 20 23 24 27 28 29 31 34 37 42 46 49 52 53 54 55 57 59 63 65 68 70 72 74 76 78 80 89 90  94  95 101 102 105
  3  9 10 11 12 16 17 24 25 28 29 30 32 35 38 43 47 50 51 53 54 55 58 60 61 64 66 69 73 75 76 77 79 86 90  91  95 101 102 105
  4  6 10 12 13 17 18 21 25 26 29 30 31 33 39 44 46 48 51 52 54 55 56 59 62 65 67 70 71 74 77 78 80 86 87  91  92 101 102 105
  1  2 10 11 12 18 19 23 24 27 29 31 32 35 37 39 45 50 52 55 56 57 58 60 62 65 66 68 71 73 81 83 84 92 93  97  98 101 102 103
  2  3  6 12 13 19 20 24 25 28 30 31 32 33 38 40 41 46 51 53 56 57 58 59 61 63 67 69 72 74 82 84 85 93 94  98  99 101 102 103
  3  4  7 13 14 16 20 21 25 26 29 32 33 34 36 39 42 47 52 54 57 58 59 60 62 64 68 70 73 75 81 83 85 94 95  99 100 101 102 103
  4  5  8 14 15 16 17 21 22 27 30 33 34 35 37 40 43 48 53 55 56 58 59 60 63 65 66 69 71 74 81 82 84 91 95  96 100 101 102 103
  1  5  9 11 15 17 18 22 23 26 28 31 34 35 36 38 44 49 51 54 56 57 59 60 61 64 67 70 72 75 82 83 85 91 92  96  97 101 102 103
  3  4  6  7 15 16 17 23 24 30 32 34 36 37 40 42 44 50 51 53 57 60 61 62 63 65 67 70 71 73 77 78 86 88 89  97  98 102 103 104
  4  5  7  8 11 17 18 24 25 26 33 35 36 37 38 43 45 46 52 54 56 58 61 62 63 64 66 68 72 74 78 79 87 89 90  98  99 102 103 104
  1  5  8  9 12 18 19 21 25 27 31 34 37 38 39 41 44 47 53 55 57 59 62 63 64 65 67 69 73 75 79 80 86 88 90  99 100 102 103 104
  1  2  9 10 13 19 20 21 22 28 32 35 38 39 40 42 45 48 51 54 58 60 61 63 64 65 68 70 71 74 76 80 86 87 89  96 100 102 103 104
  2  3  6 10 14 16 20 22 23 29 31 33 36 39 40 41 43 49 52 55 56 59 61 62 64 65 66 69 72 75 76 77 87 88 90  96  97 102 103 104
  3  4  8  9 11 12 20 21 22 30 35 37 39 41 42 45 47 49 51 53 56 58 62 65 66 67 68 70 72 75 77 78 82 83 91  93  94 103 104 105
  4  5  9 10 12 13 16 22 23 26 31 38 40 41 42 43 48 50 52 54 57 59 61 63 66 67 68 69 71 73 78 79 83 84 92  94  95 103 104 105
  1  5  6 10 13 14 17 23 24 27 32 36 39 42 43 44 46 49 53 55 58 60 62 64 67 68 69 70 72 74 79 80 84 85 91  93  95 103 104 105
  1  2  6  7 14 15 18 24 25 28 33 37 40 43 44 45 47 50 51 54 56 59 63 65 66 68 69 70 73 75 76 80 81 85 91  92  94 103 104 105
  2  3  7  8 11 15 19 21 25 29 34 36 38 41 44 45 46 48 52 55 57 60 61 64 66 67 69 70 71 74 76 77 81 82 92  93  95 103 104 105
  1  2  8  9 13 14 16 17 25 27 29 35 40 42 44 46 47 50 52 55 56 58 61 63 67 70 71 72 73 75 82 83 87 88 96  98  99 101 104 105
  2  3  9 10 14 15 17 18 21 28 30 31 36 43 45 46 47 48 51 53 57 59 62 64 66 68 71 72 73 74 83 84 88 89 97  99 100 101 104 105
  3  4  6 10 11 15 18 19 22 26 29 32 37 41 44 47 48 49 52 54 58 60 63 65 67 69 72 73 74 75 84 85 89 90 96  98 100 101 104 105
  4  5  6  7 11 12 19 20 23 27 30 33 38 42 45 48 49 50 53 55 56 59 61 64 68 70 71 73 74 75 81 85 86 90 96  97  99 101 104 105
  1  5  7  8 12 13 16 20 24 26 28 34 39 41 43 46 49 50 51 54 57 60 62 65 66 69 71 72 74 75 81 82 86 87 97  98 100 101 104 105
  1  2  5 10 12 14 17 19 25 30 33 34 36 37 41 42 48 49 51 53 54 57 58 72 73 76 77 78 80 81 83 87 90 92 95  96  98 101 103 104
  1  2  3  6 13 15 18 20 21 26 34 35 37 38 42 43 49 50 52 54 55 58 59 73 74 76 77 78 79 82 84 86 88 91 93  97  99 101 103 104
  2  3  4  7 11 14 16 19 22 27 31 35 38 39 43 44 46 50 51 53 55 59 60 74 75 77 78 79 80 83 85 87 89 92 94  98 100 101 103 104
  3  4  5  8 12 15 17 20 23 28 31 32 39 40 44 45 46 47 51 52 54 56 60 71 75 76 78 79 80 81 84 88 90 93 95  96  99 101 103 104
  1  4  5  9 11 13 16 18 24 29 32 33 36 40 41 45 47 48 52 53 55 56 57 71 72 76 77 79 80 82 85 86 89 91 94  97 100 101 103 104
  5  6  7 10 15 17 19 22 24 28 29 35 38 39 41 42 46 47 52 53 56 58 59 62 63 76 78 81 82 83 85 86 88 92 95  97 100 102 104 105
  1  6  7  8 11 18 20 23 25 29 30 31 39 40 42 43 47 48 53 54 57 59 60 63 64 77 79 81 82 83 84 87 89 91 93  96  98 102 104 105
  2  7  8  9 12 16 19 21 24 26 30 32 36 40 43 44 48 49 54 55 56 58 60 64 65 78 80 82 83 84 85 88 90 92 94  97  99 102 104 105
  3  8  9 10 13 17 20 22 25 26 27 33 36 37 44 45 49 50 51 55 56 57 59 61 65 76 79 81 83 84 85 86 89 93 95  98 100 102 104 105
  4  6  9 10 14 16 18 21 23 27 28 34 37 38 41 45 46 50 51 52 57 58 60 61 62 77 80 81 82 84 85 87 90 91 94  96  99 102 104 105
  2  4 10 11 12 15 20 22 24 26 27 33 34 40 43 44 46 47 57 58 61 63 64 67 68 77 80 81 83 86 87 88 90 91 93  97 100 101 103 105
  3  5  6 11 12 13 16 23 25 27 28 34 35 36 44 45 47 48 58 59 62 64 65 68 69 76 78 82 84 86 87 88 89 92 94  96  98 101 103 105
  1  4  7 12 13 14 17 21 24 28 29 31 35 37 41 45 48 49 59 60 61 63 65 69 70 77 79 83 85 87 88 89 90 93 95  97  99 101 103 105
  2  5  8 13 14 15 18 22 25 29 30 31 32 38 41 42 49 50 56 60 61 62 64 66 70 78 80 81 84 86 88 89 90 91 94  98 100 101 103 105
  1  3  9 11 14 15 19 21 23 26 30 32 33 39 42 43 46 50 56 57 62 63 65 66 67 76 79 82 85 86 87 89 90 92 95  96  99 101 103 105
  2  4  7  9 15 16 17 20 25 26 27 31 32 38 39 45 48 49 62 63 66 68 69 72 73 77 80 82 85 86 88 91 92 93 95  96  98 101 102 104
  3  5  8 10 11 16 17 18 21 27 28 32 33 39 40 41 49 50 63 64 67 69 70 73 74 76 78 81 83 87 89 91 92 93 94  97  99 101 102 104
  1  4  6  9 12 17 18 19 22 28 29 33 34 36 40 42 46 50 64 65 66 68 70 74 75 77 79 82 84 88 90 92 93 94 95  98 100 101 102 104
  2  5  7 10 13 18 19 20 23 29 30 34 35 36 37 43 46 47 61 65 66 67 69 71 75 78 80 83 85 86 89 91 93 94 95  96  99 101 102 104
  1  3  6  8 14 16 19 20 24 26 30 31 35 37 38 44 47 48 61 62 67 68 70 71 72 76 79 81 84 87 90 91 92 94 95  97 100 101 102 104
  5  7  9 12 14 20 21 22 25 28 29 31 32 36 37 43 44 50 52 53 67 68 71 73 74 76 78 82 85 87 90 91 93 96 97  98 100 102 103 105
  1  8 10 13 15 16 21 22 23 29 30 32 33 37 38 44 45 46 53 54 68 69 72 74 75 77 79 81 83 86 88 92 94 96 97  98  99 102 103 105
  2  6  9 11 14 17 22 23 24 26 30 33 34 38 39 41 45 47 54 55 69 70 71 73 75 78 80 82 84 87 89 93 95 97 98  99 100 102 103 105
  3  7 10 12 15 18 23 24 25 26 27 34 35 39 40 41 42 48 51 55 66 70 71 72 74 76 79 83 85 88 90 91 94 96 98  99 100 102 103 105
  4  6  8 11 13 19 21 24 25 27 28 31 35 36 40 42 43 49 51 52 66 67 72 73 75 77 80 81 84 86 89 92 95 96 97  99 100 102 103 105
  3  6  8  9 12 13 15 17 18 20 21 23 24 27 30 36 37 38 41 42 43 52 56 60 63 64 68 69 71 75 76 77 80 83 85  87  92  98 100 101
  4  7  9 10 11 13 14 16 18 19 22 24 25 26 28 37 38 39 42 43 44 53 56 57 64 65 69 70 71 72 76 77 78 81 84  88  93  96  99 101
  5  6  8 10 12 14 15 17 19 20 21 23 25 27 29 38 39 40 43 44 45 54 57 58 61 65 66 70 72 73 77 78 79 82 85  89  94  97 100 101
  1  6  7  9 11 13 15 16 18 20 21 22 24 28 30 36 39 40 41 44 45 55 58 59 61 62 66 67 73 74 78 79 80 81 83  90  95  96  98 101
  2  7  8 10 11 12 14 16 17 19 22 23 25 26 29 36 37 40 41 42 45 51 59 60 62 63 67 68 74 75 76 79 80 82 84  86  91  97  99 101
  1  3  4  8 11 13 14 17 18 20 22 23 25 32 35 41 42 43 46 47 48 51 55 57 61 65 68 69 73 74 78 80 81 82 85  88  90  92  97 102
  2  4  5  9 12 14 15 16 18 19 21 23 24 31 33 42 43 44 47 48 49 51 52 58 61 62 69 70 74 75 76 79 81 82 83  86  89  93  98 102
  1  3  5 10 11 13 15 17 19 20 22 24 25 32 34 43 44 45 48 49 50 52 53 59 62 63 66 70 71 75 77 80 82 83 84  87  90  94  99 102
  1  2  4  6 11 12 14 16 18 20 21 23 25 33 35 41 44 45 46 49 50 53 54 60 63 64 66 67 71 72 76 78 83 84 85  86  88  95 100 102
  2  3  5  7 12 13 15 16 17 19 21 22 24 31 34 41 42 45 46 47 50 54 55 56 64 65 67 68 72 73 77 79 81 84 85  87  89  91  96 102
  2  3  5  6  8  9 13 16 18 19 22 23 25 26 27 28 37 40 46 47 48 53 54 56 60 62 66 70 73 74 77 83 85 86 87  90  93  95  97 103
  1  3  4  7  9 10 14 17 19 20 21 23 24 27 28 29 36 38 47 48 49 54 55 56 57 63 66 67 74 75 78 81 84 86 87  88  91  94  98 103
  2  4  5  6  8 10 15 16 18 20 22 24 25 28 29 30 37 39 48 49 50 51 55 57 58 64 67 68 71 75 79 82 85 87 88  89  92  95  99 103
  1  3  5  6  7  9 11 16 17 19 21 23 25 26 29 30 38 40 46 49 50 51 52 58 59 65 68 69 71 72 80 81 83 88 89  90  91  93 100 103
  1  2  4  7  8 10 12 17 18 20 21 22 24 26 27 30 36 39 46 47 50 52 53 59 60 61 69 70 72 73 76 82 84 86 89  90  92  94  96 103
  2  3  5  7  8 10 11 13 14 18 21 23 24 26 27 28 31 32 33 42 45 53 54 58 59 61 65 67 71 75 77 82 88 90 91  92  95  98 100 104
  1  3  4  6  8  9 12 14 15 19 22 24 25 27 28 29 32 33 34 41 43 54 55 59 60 61 62 68 71 72 78 83 86 89 91  92  93  96  99 104
  2  4  5  7  9 10 11 13 15 20 21 23 25 28 29 30 33 34 35 42 44 51 55 56 60 62 63 69 72 73 79 84 87 90 92  93  94  97 100 104
  1  3  5  6  8 10 11 12 14 16 21 22 24 26 29 30 31 34 35 43 45 51 52 56 57 63 64 70 73 74 80 85 86 88 93  94  95  96  98 104
  1  2  4  6  7  9 12 13 15 17 22 23 25 26 27 30 31 32 35 41 44 52 53 57 58 64 65 66 74 75 76 81 87 89 91  94  95  97  99 104
  1  3  4  7  8 10 12 13 15 16 18 19 23 31 32 33 36 37 38 47 50 51 55 58 59 63 64 66 70 72 78 80 82 87 93  95  96  97 100 105
  2  4  5  6  8  9 11 13 14 17 19 20 24 32 33 34 37 38 39 46 48 51 52 59 60 64 65 66 67 73 76 79 83 88 91  94  96  97  98 105
  1  3  5  7  9 10 12 14 15 16 18 20 25 33 34 35 38 39 40 47 49 52 53 56 60 61 65 67 68 74 77 80 84 89 92  95  97  98  99 105
  1  2  4  6  8 10 11 13 15 16 17 19 21 31 34 35 36 39 40 48 50 53 54 56 57 61 62 68 69 75 76 78 85 90 91  93  98  99 100 105
  2  3  5  6  7  9 11 12 14 17 18 20 22 31 32 35 36 37 40 46 49 54 55 57 58 62 63 69 70 71 77 79 81 86 92  94  96  99 100 105
  2  5  6  7  8 21 22 23 28 32 33 35 36 38 39 41 43 44 47 48 50 51 52 55 57 63 65 68 70 72 77 83 84 86 90  91  95  98  99 101
  1  3  7  8  9 22 23 24 29 31 33 34 37 39 40 42 44 45 46 48 49 51 52 53 58 61 64 66 69 73 78 84 85 86 87  91  92  99 100 101
  2  4  8  9 10 23 24 25 30 32 34 35 36 38 40 41 43 45 47 49 50 52 53 54 59 62 65 67 70 74 79 81 85 87 88  92  93  96 100 101
  3  5  6  9 10 21 24 25 26 31 33 35 36 37 39 41 42 44 46 48 50 53 54 55 60 61 63 66 68 75 80 81 82 88 89  93  94  96  97 101
  1  4  6  7 10 21 22 25 27 31 32 34 37 38 40 42 43 45 46 47 49 51 54 55 56 62 64 67 69 71 76 82 83 89 90  94  95  97  98 101
  1  2  3  7 10 11 12 13 27 28 30 33 37 38 40 41 43 44 46 48 49 52 56 57 60 62 68 70 73 75 78 79 82 88 89  91  95  96 100 102
  2  3  4  6  8 12 13 14 26 28 29 34 36 38 39 42 44 45 47 49 50 53 56 57 58 63 66 69 71 74 79 80 83 89 90  91  92  96  97 102
  3  4  5  7  9 13 14 15 27 29 30 35 37 39 40 41 43 45 46 48 50 54 57 58 59 64 67 70 72 75 76 80 84 86 90  92  93  97  98 102
  1  4  5  8 10 11 14 15 26 28 30 31 36 38 40 41 42 44 46 47 49 55 58 59 60 65 66 68 71 73 76 77 85 86 87  93  94  98  99 102
  1  2  5  6  9 11 12 15 26 27 29 32 36 37 39 42 43 45 47 48 50 51 56 59 60 61 67 69 72 74 77 78 81 87 88  94  95  99 100 102
  6  7  8 12 15 16 17 18 26 28 29 32 33 35 38 42 43 45 46 48 49 53 55 57 61 62 65 67 73 75 76 80 83 84 87  93  94  96 100 103
  7  8  9 11 13 17 18 19 27 29 30 31 33 34 39 41 43 44 47 49 50 51 54 58 61 62 63 68 71 74 76 77 84 85 88  94  95  96  97 103
  8  9 10 12 14 18 19 20 26 28 30 32 34 35 40 42 44 45 46 48 50 52 55 59 62 63 64 69 72 75 77 78 81 85 89  91  95  97  98 103
  6  9 10 13 15 16 19 20 26 27 29 31 33 35 36 41 43 45 46 47 49 51 53 60 63 64 65 70 71 73 78 79 81 82 90  91  92  98  99 103
  6  7 10 11 14 16 17 20 27 28 30 31 32 34 37 41 42 44 47 48 50 52 54 56 61 64 65 66 72 74 79 80 82 83 86  92  93  99 100 103
 11 12 13 17 20 21 22 23 26 28 29 31 33 34 37 38 40 43 47 48 50 53 55 58 60 62 66 67 70 72 76 80 81 85 88  89  92  98  99 104
 12 13 14 16 18 22 23 24 27 29 30 32 34 35 36 38 39 44 46 48 49 51 54 56 59 63 66 67 68 73 76 77 81 82 89  90  93  99 100 104
 13 14 15 17 19 23 24 25 26 28 30 31 33 35 37 39 40 45 47 49 50 52 55 57 60 64 67 68 69 74 77 78 82 83 86  90  94  96 100 104
 11 14 15 18 20 21 24 25 26 27 29 31 32 34 36 38 40 41 46 48 50 51 53 56 58 65 68 69 70 75 78 79 83 84 86  87  95  96  97 104
 11 12 15 16 19 21 22 25 27 28 30 32 33 35 36 37 39 42 46 47 49 52 54 57 59 61 66 69 70 71 79 80 84 85 87  88  91  97  98 104
  1  2  3 16 17 18 22 25 27 28 30 31 33 34 36 38 39 42 43 45 48 52 58 60 63 65 67 71 72 75 78 79 81 85 86  90  93  94  97 105
  2  3  4 17 18 19 21 23 26 28 29 32 34 35 37 39 40 41 43 44 49 53 56 59 61 64 68 71 72 73 79 80 81 82 86  87  94  95  98 105
  3  4  5 18 19 20 22 24 27 29 30 31 33 35 36 38 40 42 44 45 50 54 57 60 62 65 69 72 73 74 76 80 82 83 87  88  91  95  99 105
  1  4  5 16 19 20 23 25 26 28 30 31 32 34 36 37 39 41 43 45 46 55 56 58 61 63 70 73 74 75 76 77 83 84 88  89  91  92 100 105
  1  2  5 16 17 20 21 24 26 27 29 32 33 35 37 38 40 41 42 44 47 51 57 59 62 64 66 71 74 75 77 78 84 85 89  90  92  93  96 105

Oval 
Ein Oval des Blockplans ist eine Menge seiner Punkte, von welcher keine drei auf einem Block liegen. Hier ist ein Beispiel eines Ovals maximaler Ordnung für jede Lösung dieses Blockplans:
 Lösung 1
   1   2
 Lösung 2
   1   2
 Lösung 3
   1   2
 Lösung 4
   1   2

Literatur

Einzelnachweise 

105, 40, 15